Белау може бити:

 Белау (Херцогтум Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Белау (Плен), општина у округу Плен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 ранији колонијални назив за Републику Палау.